Biografisch Portaal van Nederland, gegevensbestand over personen uit de Nederlandse geschiedenis,
 bioportnummer, identificatiecode voor personen in het Biografisch Portaal,
 Burgerpartij Nederland, voormalig uiterst rechtse politieke partij in Nederland,
 Banca Popolare di Novara, bank in Italië, tegenwoordig onderdeel van Banco Popolare,
 BPN, stationscode voor Blackpool North in Engeland, GB, VK,
 BPN, IATA-code voor Balikpapan en het vliegveld Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan) in Indonesië,
 Baringin Pancur Nauli, dorp in Noord-Sumatra, Indonesië.